Agnes, Ágnes szavak lehetséges jelentései
Ágnes, női keresztnév
Ágnes (víziló)
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Agnes (Georgia)
Agnes (Missouri)
Agness (Oregon)
Agnes Township Grand Forks megye, Észak-Dakota)
 Ausztrália
Agnes (Victoria)